Příjmení Kinney nosí více významných osobností:

příjmení
 Abbot Kinney (1850–1920) – americký developer, opat a tabákový magnát
 Dallas Kinney (* 1937) – americký fotoreportér
 Jeff Kinney (* 1971) – americký spisovatel
 Sean Kinney (* 1966) – americký rockový bubeník
 Taylor Kinney (* 1981) – americký herec